La nave di Teseo – casa editrice italiana
 Teseo – personaggio della mitologia greca
 Teseo – nome proprio maschile
 Teseo – opera di Georg Friedrich Händel
 Teseo – sistema missilistico
 Teseo – personaggio della serie di anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Teseo – base di dati digitale che contiene le tesi di dottorato discusse nelle università spagnole